

Hilo, ville côtière de l’État d'Hawaï.
 Aéroport international d'Hilo.
 Hilo Nord et Hilo Sud (en anglais North Hilo et South Hilo), districts du comté d'Hawaï, sur l'île du même nom.

Addi Hilo, réservoir du woreda d’Enderta, au Tigré.

Plus loin 
 (342431) Hilo, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.